Nová Víska ist der Name folgender Ortschaften in Tschechien

 Nová Víska (Neudörfel), Ortsteil von Bezvěrov, Okres Plzeň-sever
 Nová Víska (Neudorf), Ortsteil von Dlažov, Okres Klatovy
 Nová Víska (Neudörfel), Ortsteil von Dolní Poustevna, Okres Děčín
 Nová Víska (Neudörfel), Ortsteil von Domašín, Okres Chomutov
 Nová Víska (Neudörfl), Ortsteil von Hájek u Ostrova, Okres Karlovy Vary
 Nová Víska (Neudörfl), Ortsteil von Kadaň, Okres Chomutov
 Nová Víska (Neudörfl), Grundsiedlungseinheit von Kořenov, Okres Jablonec nad Nisou
 Nová Víska (Nová Ves) (Neudörfel), Ortsteil von Nová Ves, Okres Liberec
 Nová Víska (Neudörfel), Ortsteil von Petrovice u Sušice, Okres Klatovy
 Nová Víska (Neudörfl), Ortsteil von Stružná, Okres Karlovy Vary
 Nová Víska (Neudörfl), Wüstung auf dem Truppenübungsplatz Boletice, Okres Český Krumlov
 Nová Víska (Neu Dörfel), Ortslage von Víska (Višňová), Okres Liberec
 Nová Víska, früherer Name von Víska (Chrastava) (Kratzau-Neudörfel), Ortsteil von Chrastava, Okres Liberec
 Nová Víska u Rokle (Neudörfl), Ortsteil von Rokle, Okres Chomutov
 Kamenická Nová Víska (Kamnitz-Neudörfel), Ortsteil von Česká Kamenice, Okres Děčín